Duesenberg est un constructeur automobile américain du début du .
 Duesenberg est un fabricant de guitares allemand.